

Personnages 
 Signý, le nom de plusieurs femmes dans la mythologie scandinave.

Prénom 
Signý ou Signy est un prénom féminin scandinave notamment porté par :
  (1990-), footballeuse estonienne ;
 Signy Arctander (1895-1971), statisticienne et économiste norvégienne ;
 Signy Coleman (1960-), actrice américaine ;
  (1961-), éditrice norvégienne de magazine ;
  (1979-), basketteuse islandaise ;
  (1964-), femme politique islandaise.

Communes 
 Signy-Avenex, commune suisse du canton de Vaud ;
 Signy-l'Abbaye, commune française du département des Ardennes, ayant également donné son nom à un canton ;
 Signy-le-Petit, commune française du département des Ardennes, ayant également donné son nom à un canton ;
 Signy-Montlibert, commune française du département des Ardennes ;
 Signy-Signets, commune française du département de Seine-et-Marne ;
 Signy, ancienne commune de Seine-et-Marne ayant fusionné avec Signets en 1790 pour former Signy-Signets.

Géographie 
 île Signy, île des Orcades du Sud dans l'Antarctique.

Prénom scandinave